Il singolare del torneo di tennis XL Bermuda Open 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mikael Pernfors che ha battuto in finale Sláva Doseděl 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Mikael Pernfors (Campione)
 Aaron Krickstein (primo turno)
 David Wheaton (primo turno)
 Karsten Braasch (primo turno)

 Patrick McEnroe (secondo turno)
 Sláva Doseděl (finale)
 Gilbert Schaller (secondo turno)
 Grant Stafford (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 1993